44. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 lutego 1950 roku w Szwecji, w Eskilstuna. W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Do biegu na 10 000 m awansowała najlepsza dwunastka po trzech dystansach. Po raz pierwszy w karierze na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Hjalmar Andersen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarzy z 10 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1950 w sportach zimowych
1950 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Eskilstunie